La A1 Ethniki 2003-2004 è stata la 64ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Dīmītrīs Diamantidīs, 
A1 Ethniki MVP finali:  Nikos Chatzīvrettas, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Panagiōtīs Giannakīs, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Roderick Blakney, 
 Nikos Chatzīs, 
 Dīmītrīs Diamantidīs, 
 Kōstas Tsartsarīs. 
 Lazaros Papadopoulos.

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
2003-2004